HR03 steht für:
 eine Nickel-Metallhydrid-Batterie; siehe Micro (Batterie)

HR-03 steht für:
 , ISO-3166-2-Code der kroatischen Gespanschaft

HR03